De Grand Prix-wegrace van Australië 2004 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 17 oktober 2004 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Valentino Rossi werd voor het vierde seizoen op een rij gekroond tot MotoGP-kampioen met een overwinning in de race. Hij was de eerste coureur sinds Eddie Lawson in 1989 die twee kampioenschappen achter elkaar won op verschillende machines. Dani Pedrosa werd 250 cc-kampioen met een vierde plaats in de race, wat genoeg was om zijn concurrent Sebastián Porto voor te blijven.

Uitslag

MotoGP

250 cc
Erwan Nigon werd gediskwalificeerd omdat hij een ride through penalty negeerde, die hij kreeg na het maken van een valse start.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Australië